Landrieu ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Landrieu (1888–?), belgischer Turner
 Mary Landrieu (* 1955), US-amerikanische Politikerin
 Mitch Landrieu (* 1960), US-amerikanischer Politiker
 Moon Landrieu (1930–2022), US-amerikanischer Politiker